Pectocytheridae är en familj av kräftdjur. Pectocytheridae ingår i överfamiljen Cytheroidea, ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pectocytheridae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Pectocytheridae